Медаль «За отличие в охране Государственной границы» – ведомственная награда Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Учреждён на основании Указа Президента Республики Казахстан от 27 мая 2002 года № 882 «О некоторых вопросах символов и ведомственных наград органов национальной безопасности Республики Казахстан». Указом Президента Республики Казахстан от 30 сентября 2011 года за № 155 в описание медали внесены изменения.

Положение

Награждаются военнослужащие органов национальной безопасности Республики Казахстан, а также граждане (в том числе и иностранные), за:
 храбрость и самоотверженность, проявленные в боевых действиях с диверсионно-разведывательными группами, при задержании нарушителей государственной границы Республики Казахстан; 
 умелое руководство боевыми действиями пограничного наряда при защите неприкосновенности границы Республики Казахстан; 
 высокую бдительность и инициативные действия, в результате которых были задержаны нарушители государственной границы; 
 умелую организацию пограничной службы и примерную работу по укреплению государственных границ Республики Казахстан;
 вклад в укрепление государственных границ Республики Казахстан;
 безупречное несение службы по охране государственной границы Республики Казахстан;
 активную помощь соединениям и частям Пограничной службы в их служебно-боевой деятельности по охране государственных границ Республики Казахстан.

Описание знака

с 2002 по 2011 годы

Медаль «Шекараны үздік күзеткені үшін» представляет собой металлический круг серебристого цвета, тонированный под старинное серебро, диаметром 32 мм. Медаль по диаметру с обеих сторон имеет выступающий бортик высотой 1 мм и шириной 0,5 мм.

На лицевой стороне медали, по центральной оси вертикально, на фоне стилизованного шанырака расположено изображение пограничного столба с гербом Республики Казахстан. Размеры герба Республики Казахстан 3,2 х 3 мм, пограничного столба 27 х 5 мм, диаметр изображения шанырака 24 мм. Справа и слева между бортиком медали и шаныраком расположен орнамент в виде обрамленного лентой лаврового венка из двух симметрично расположенных ветвей. Ширина ленты 2 мм.

На оборотной стороне медали, в верхней её части, изображена выполненная в четыре строки надпись: «Шекараны үздік күзеткені үшін». Высота букв 2 мм. Ниже надписи расположено изображение парящего орла. Максимальное расстояние между концами его крыльев 24 мм. Все изображения и надписи выпуклые.

Медаль с помощью ушка и кольца крепится к пятиугольной колодке, верхняя часть которой обтянута шелковой муаровой лентой. Размер колодки 28х18 мм, ширина ленты 24 мм. Нижняя часть колодки украшена национальным орнаментом. Вдоль краев справа и слева ленты вертикально расположены продольная голубая окантовка, затем идут, чередуясь, зеленая, желтая, зеленая, желтая, посередине – полоса небесно-голубого цвета. Ширина голубой окантовки, зеленых и желтых полос по 1,5 мм, полосы небесно-голубого цвета – 9 мм.

На обороте колодки имеется соответствующее приспособление для крепления к одежде награждённого.

с 2011 года
Медаль представляет собой тонированный металлический круг серебристого цвета диаметром 34 мм. Медаль по краю имеет выступающий бортик высотой 1 мм и шириной 0,5 мм. На лицевой стороне медали, по центральной оси вертикально, на фоне стилизованного шанырака диаметром 24 мм расположено изображение пограничного столба размером 27 х 5 мм с Государственным Гербом размером 3,2 х 3 мм. Справа и слева между бортиком медали и шаныраком расположен орнамент в виде обрамленного лентой лаврового венка из двух симметрично расположенных ветвей. Ширина ленты 2 мм. Рельеф медали блестящий.

На оборотной стороне медали в верхней части изображена выполненная в четыре строки надпись "ШЕКАРАНЫ ҮЗДІК KYЗETKEHI YШIH". Высота букв 2 мм. Ниже надписи расположено изображение парящего орла. Максимальное расстояние между концами его крыльев 24 мм.

Все изображения и надписи выпуклые.

Медаль с помощью ушка и кольца крепится к шестиугольной колодке размером 50 х 33 мм, обтянутой шелковой муаровой лентой. По краям ленты вертикально расположена продольная голубая окантовка, затем идут, чередуясь, зеленая, желтая, зеленая, желтая, посередине - полоса голубого цвета. Ширина голубой окантовки 1,8 мм, зеленых и желтых полос по 1,5 мм, полоса голубого цвета 17,4 мм.

Медаль при помощи булавки с визорным замком крепится к одежде.

Ссылки

 Ведомственные награды органов КНБ РК
 Награды КНБ РК на сайте «УНИФОРМИУС»
 Награды мира
 Republic of Kazakhstan: Medal for Distinction in the Protection of the State Borders

Медали Казахстана